

Persone 
 Diego Cantagalli (1999) – pallavolista italiano, figlio di Luca
 Gianni Cantagalli (1988) – cestista italiano
 Giovanni Cantagalli (1914-2008) – atleta italiano specializzato nel lancio del martello
 Luca Cantagalli (1965) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano

Altro
 34718 Cantagalli –  asteroide della fascia principale, scoperto nel 2001
Villa Cantagalli – complesso architettonico di Scandicci
Manifattura Cantagalli – manifattura ceramica attiva in Toscana nella prima metà del Novecento
Cantagalli – torrente della Calabria, passante per Sambiase

Pagine correlate 
 Cantagallo